Annemarii Bendi (ur. 29 marca 2001) – estońska kombinatorka norweska i skoczkini narciarska. Reprezentantka klubu Andusmäe Skiclub. Wielokrotna medalistka mistrzostw kraju.

Przebieg kariery 
9 lipca 2016 roku po raz pierwszy wystąpiła w zawodach FIS Cup, zajmując 22. pozycję w Szczyrku. Następnego dnia uplasowała się o trzy lokaty wyżej. W lutym 2017 roku wystartowała w konkursie indywidualnym na olimpijskim festiwalu młodzieży Europy w tureckim Erzurum zajmując przedostatnie, trzynaste miejsce. Wygrała tylko ze Słowaczką Viktórią Šidlovą.

Następny jej start miał miejsce ponad rok później w marcu 2018 roku w zawodach FIS Cup w Falun. Konkurs ten ukończyła na miejscu dwunastym. Sezon 2018/2019 zaczęła konkursami FIS Cup w Szczyrku, będąc sklasyfikowaną na przełomie drugiej i trzeciej dziesiątki zawodów.

Wielokrotnie zdobywała medale mistrzostw krajowych: trzy złote medale wywalczone w latach 2017–2019, srebro w 2015, oraz brąz w 2016. W letnich mistrzostwach kraju pięciokrotnie stawała na najwyższym stopniu podium w latach 2014–2015, oraz 2017–2019. Dwa razy wywalczyła srebrny medal. Trzykrotnie zdobyła również złoto w konkursie drużynowym w latach 2017–2019.

Osiągnięcia – kombinacja norweska

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Grand Prix

Osiągnięcia – skoki narciarskie

Zimowy olimpijski festiwal młodzieży Europy

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Estońskie skoczkinie narciarskie
Urodzeni w 2001